Би́лли О́нор Уа́йтлоу (; 6 июня 1932 — 21 декабря 2014) — британская актриса.

Ранние годы 
Уайтлоу родилась в Ковентри, Уэст-Мидлендс, и росла в Брадфорде, в семье Фрэнсис Мэри Уайтлоу (урождённой Уильямс) и Джерри Уайтлоу. У неё была старшая сестра, Констанс. Отец Уайтлоу умер, когда ей было 10 лет, после чего семья жила небогато. Она начала свою карьеру ребёнком на радио, а позже работала ассистентом помощника режиссёра и актрисой в театральной компании Prince's Theatre. Уайтлоу обучалась в Королевской академии драматического искусства.

Карьера 
Уайтлоу добилась известности благодаря исполнению материала драматурга Сэмюэла Беккета. Она дебютировала на большом экране с небольшой ролью в фильме «Подделка» (1953), после чего имела роли в фильмах «Спящий тигр» (1954), «Ад — это город» (1960). Она получила положительные отзывы за роль в режиссёрском дебюте Альберта Финни «Чарли Бабблз» (1967), принёсшей ей премии BAFTA и Национального общества кинокритиков США за лучшую женскую роль второго плана. Она также была номинирована на премию BAFTA за роль миссис Бэйлок в фильме ужасов «Омен» (1976).

Уайтлоу также имела успеха на телевидении, выиграв две премии BAFTA TV. В поздние годы своей карьера она имела роли в фильмах «Морис» (1987), «Братья Крэй» (1990), принёсшей ей третью номинацию на премию BAFTA, «Джейн Эйр» (1996), «Перо маркиза де Сада» (2000) и «Типа крутые легавые» (2007).

Личная жизнь 
С 1952 по 1966 год Уайтлоу была замужем за актёром Питером Воном. С 1967 года и до его смерти в 1998 году Уайтлоу была замужем за писателем Робертом Мюллером, от которого у неё был сын Мэттью.

Смерть 
Уайтлоу скончалась 21 декабря 2014 года в Нортвуде, Лондон, где проживала в доме престарелых «Denville Hall».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания 

Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Королевской академии драматического искусства
Умершие от пневмонии
Киноактрисы Великобритании